Rey Mono puede referirse a lo siguiente:

 Rey Mono, protagonista de la novela clásica épica china Viaje al Oeste.
 Rey Mono, personaje del universo de Marvel Comics.
 El Rey Mono, manga de 2002 de Katsuya Terada.
 El Rey Mono, película fantástica de Hong Kong y China de 2014.